SI — аббревиатура, которая может обозначать:
 SI () — СИ (Система Интернациональная) — международная система единиц, современный вариант метрической системы.
 SI () — Шведский институт — шведское государственное учреждение, занимающееся распространением информации о Швеции.
 SI — журнал Sports Illustrated
 SI () — системный интегратор: подрядчик комплексных решений по реструктуризации бизнес-процессов.
 SI () — небольшая украинская игровая компания.
 SI () — «Ситуационистский Интернационал», художественно-политическое движение в Европе в 1960-х годах.

 Si — обозначение химического элемента кремния.
 .si — интернет-домен Словении.

Музыка 
 Sì — шестнадцатый студийный альбом слепого итальянского тенора Андреа Бочелли, вышедший 26 октября 2018 года на лейблах Sugar и Decca.

См. также 
 Си
 СИ (значения)